Садреев — татарская фамилия. Известные носители:
 Садреев, Данил Марселевич (род. 2003) — российский прыгун с трамплина на лыжах.
 Садреев, Игорь Вадимович (род. 1985) — российский журналист.